Розмарі Касалс і Венді Тернбулл були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Міма Яушовец і Кеті Джордан.

Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер виграли титул, перемігши у фіналі пару Розалін Феербенк і Кенді Рейнолдс з рахунком 6–7(4–7), 6–1, 6–3.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 1983 ITF US Open Women's Doubles Draw 

Жінки, парний розряд
1983 у жіночому тенісі
1983 в американському спорті